L'edizione 1953-54 della Hovedserien vide la vittoria finale del Fredrikstad.

Capocannoniere del torneo fu Gunnar Thoresen (Larvik Turn), con 15 reti.

Classifica finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale scudetto

Verdetti 
 Fredrikstad Campione di Norvegia 1953-54.
 Varegg, Nordnes, Geithus e Moss retrocesse in Landsdelsserien.

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
Eliteserien